Friderik III. Nemški je ime več vladarjev:

 Friderik III. - rimsko-nemški protikralj (1314-1330), Friderik I. kot vojvoda Avstrije
 Friderik III. Habsburški - rimsko-nemški cesar (1452–1493)
 Friderik III. Nemški - nemški cesar (1888)